

Postacie historyczne 
 św. Piotr apostoł (?-64) – apostoł (pierwszy papież według tradycji Kościoła katolickiego)
 św. Piotr (? – 304) – egzorcysta, męczennik (stracony razem ze św. Marcelinem)
 św. Piotr Chryzolog (380-450) – biskup, doktor Kościoła
 św. Piotr z Capitolias (zm. 715) – kapłan, męczennik
 św. Piotr Cudotwórca (zm. 920-924) – biskup Argos
 św. Piotr Orseolo (928-987) – doża Wenecji, rekluz
 św. Piotr Damiani (1007-1072) – doktor Kościoła
 św. Piotr z Cava dei Tirreni (1038-1123) – włoski benedyktyn, biskup
 św. Piotr Czcigodny (Venerabilis), właśc. Maurycy de Montboissier (1094-1174) – cysters, opat z Cluny
 św. Piotr z Tarentaise (1102-1174) – arcybiskup Tarentaise
 św. Piotr Nolasco (1182/89-1256/59) – założyciel mercedarianów
 św. Piotr González (ok. 1190-1264) – kanonik w Palencii, hiszpański dominikanin
 św. Piotr z Werony (Piotr Męczennik) (1203/05-1252) – dominikanin, inkwizytor, męczennik
 św. Piotr z San Gemini (zm. 1220) – włoski franciszkanin, męczennik
 św. Piotr Paschazjusz (1227-1300) – biskup Jaén (Hiszpania), męczennik
 św. Piotr Armengol (1238-1304) – hiszpański duchowny, męczennik
 św. Piotr Tomasz z Gaskonii (ok. 1305-1366) – francuski karmelita, biskup
 św. Piotr Regalado (1390-1456) – hiszpański franciszkanin, mistyk
 św. Piotr Arbués (ur. ok. 1441-1485) – męczennik, hiszpański inkwizytor, kanonik regularny
 św. Piotr z Alkantary (1499-1561) – franciszkanin, asceta
 św. Piotr Faber (1506-1546) – francuski jezuita, święty katolicki
 św. Piotr Kanizjusz (1521-1597) – jezuita, doktor Kościoła
 św. Piotr z Asche (1530-1572) – belgijski franciszkanin, męczennik
 św. Piotr Chrzciciel Blázquez (1542-1597) – hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik
 św. Piotr Fourier (1565-1640) – francuski kanonik laterański
 św. Piotr Klawer (1580-1654) – hiszpański jezuita, misjonarz, opiekun niewolników
 św. Piotr od św. Józefa de Betancur (1626-1667) – franciszkanin, misjonarz
 św. Piotr Calungsod (ok. 1654-1672) – filipiński katecheta, męczennik
 św. Piotr Sans i Yordà (1680-1747) – hiszpański dominikanin, misjonarz, biskup, męczennik
 św. Piotr Liu Wenyuan (1760-1834) – męczennik chiński
 św. Piotr Trương Văn Thi (ok. 1763-1839) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Piotr Nguyễn Bá Tuần (1766-1838) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Piotr Wu Gousheng (1768-1816) – męczennik chiński
 św. Piotr Lê Tuỳ (ok. 1773-1833) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Piotr Khan (ok. 1780-1842) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Piotr Ðoàn Văn Vân (ok. 1780-1857) – męczennik wietnamski
 św. Piotr Nguyễn Văn Hiếu (ok. 1783-1840) – męczennik wietnamski
 św. Piotr Ch’oe Ch’ang-hŭb (1787-1839) – męczennik koreański
 św. Piotr Vũ Đăng Khoa (ok. 1790-1838) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Piotr Nguyễn Văn Tự (ok. 1796-1838) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Piotr Nam Kyŏng-mun (1797-1846) – męczennik koreański
 św. Piotr Hong Pyŏng-ju (1799-1840) – męczennik koreański
 św. Piotr Đinh Văn Dũng (ok. 1800-1862) – męczennik wietnamski
 św. Piotr Đa (ok. 1802-1862) – męczennik wietnamski
 św. Piotr Đinh Văn Thuần (ok. 1802-1862) – męczennik wietnamski
 św. Piotr Chanel (1803-1841) – francuski prezbiter, pierwszy męczennik Oceanii (Futuna)
 św. Piotr Yi Ho-yŏng (1803-1838) – męczennik koreański
 św. Piotr Maubant (1803-1839) – francuski ksiądz, misjonarz, męczennik
 św. Piotr Kwŏn Tŭg-in (1805-1839) – męczennik koreański
 św. Piotr Borie (1808-1838) – francuski misjonarz, biskup, męczennik
 św. Piotr Trương Văn Đường (ok. 1808-1838) – męczennik wietnamski
 św. Piotr Nguyễn Khắc Tự (ok. 1808-1840) – męczennik wietnamski
 św. Piotr Julian Eymard (1811-1868) – francuski ksiądz
 św. Piotr Nguyễn Văn Lựu (ok. 1812-1861) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Piotr Ch’oe Hyŏng (1813-1866) – męczennik koreański
 św. Piotr Cho Hwa-sŏ (1815-1866) – męczennik koreański
 św. Piotr Vũ Văn Truật (ok. 1816-1838) – męczennik wietnamski
 św. Piotr Néron (1818-1860) – francuski ksiądz, misjonarz, męczennik
 św. Piotr Son Sŏn-ji (1820-1866) – męczennik koreański
 św. Piotr Yi Myŏng-sŏ (1821-1866) – męczennik koreański
 św. Piotr Đoàn Công Quý (ok. 1826-1859) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Piotr Yu Tae-ch'ŏl (1826-1839) – męczennik koreański
 św. Piotr Almato (1830-1861) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Piotr Aumaitre (1837-1866) – francuski ksiądz, misjonarz, męczennik
 św. Piotr Yu Chŏng-nyul (1837-1866) – męczennik koreański
 św. Piotr Li Quanhui (1837-1900) – męczennik chiński
 św. Piotr Zhao Mingzhen (1839-1900) – męczennik chiński
 św. Piotr Wang Zuolong (1842-1900) – męczennik chiński
 św. Piotr Liu Ziyu (1843-1900) – męczennik chiński
 św. Piotr Chŏng Wŏn-ji (1846-1866) – męczennik koreański
 św. Piotr Zhang Banniu (1850-1900) – męczennik chiński
 św. Piotr Wu Anbang (1860-1900) – męczennik chiński
 św. Piotr Wang Erman (1864-1900) – męczennik chiński
 św. Piotr Poveda Castroverde (1874-1936) – hiszpański karmelita, męczennik
 św. Piotr Zhu Rixin (1881-1900) – męczennik chiński
 św. Piotr Maldonado Lucero (1882-1937) – meksykański ksiądz, męczennik
 św. Piotr Esqueda Ramírez (1887-1927) – meksykański ksiądz, męczennik

Filmy o tym tytule 
 Święty Piotr – włoski film kostiumowy z 2005 roku

Zobacz też 
 Piotr (imię)
 Błogosławiony Piotr
 Sveti Petar